

Cinema 
 Panther – film sulle Pantere Nere diretto da Mario Van Peebles nel 1995

Informatica 
 Mac OS X Panther – versione 10.3 del sistema operativo macOS della Apple Inc.

Altro 
 Panther Westwinds – casa automobilistica inglese
 Soprannome del Panzer V – un carro armato tedesco impiegato durante la seconda guerra mondiale
 SMS Panther (1885) – cannoniera austro-ungarica del 1885
 SMS Panther (1901) – cannoniera tedesca del 1901
 Panther CLV – designazione britannica dell'Iveco LMV, designato in Italia VTLM Lince 
 Rosenbauer Panther – veicolo antincendio prodotto da Rosenbauer
 F9F Panther – aereo da caccia statunitense
 Eurocopter Panther – elicottero militare

Musica 
 Panther – album dei Pain of Salvation del 2020
 Panther – singolo dei Pain of Salvation del 2020

Personaggi 
 Pantera Nera (Black Panther) – supereroe dei fumetti Marvel Comics

Altri progetti